Natica är ett släkte av snäckor. Natica ingår i familjen borrsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borrsnäckor
Natica